Piotr Masłowski (ur. 1984) – polski lekkoatleta, skoczek o tyczce
 Piotr Masłowski (ur. 1988) – polski piłkarz ręczny